

Малоцин — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Малоцин — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства